Les Fiat 500 sont quatre modèles distincts d’automobiles produites par le constructeur italien Fiat :

 la Fiat 500 de première génération, dite Topolino (le nom italien de Mickey Mouse), lancée en 1936 ;
 la Fiat 500 de deuxième génération, dite Nuova 500, qui a directement remplacé la première en 1957 ;
 la Fiat 500 de troisième génération, lancée en 2007 après un long intermède, dans un style néo-rétro rappelant la deuxième génération.
 la Fiat 500 de quatrième génération, lancée en 2020 en version uniquement électrique.

À ceux-là s’ajoute un cinquième modèle, dont le nom n’a cependant jamais été écrit en chiffres, la Fiat Cinquecento produite entre 1991 et 1998.

Homonymie d'automobile
500